Deux ponts portent le nom de pont de Bressonnaz, tous deux dans la canton de Vaud en Suisse :
 le pont de Bressonnaz sur le cours de la Broye ;
 le pont de Bressonnaz sur le cours de la Bressonnaz non loin du premier.